ТГМ — многозначная аббревиатура:
 ТГМ (тепловоз с гидропередачей, маневровый) — советское/российское обозначение серий маневровых тепловозов с гидравлической тяговой передачей (ТГМ1, ТГМ2, ТГМ23).
 ТГМ — твёрдый горючий материал
 ТГМ — теплофизика и гидромеханика (учебная дисциплина)
 ТГМ — «Томскгеомониторинг»
 ТГМ — тригалогенометан

См. также 
 КТГМ — компьютерная томография головного мозга
  — аббревиатура латиницей